est un personnage de fiction de l’univers Saint Seiya. Chevalier d’Or des Poissons, Albafica apparaît uniquement dans le manga .

Rappel :  

Attention ! Le personnage d’Albafica n’apparait que dans le Manga .

Ce manga, basé sur l’œuvre principale Saint Seiya créée par Masami Kuramada, nous raconte l’histoire de la dernière Guerre Sainte, qui eut lieu au ,  avant la série originale.

Beauté empoisonnée 

Vivant depuis des années au sein d'un environnement empoisonné, Albafica a gagné une immunité totale à tout type de poison. Mais cette remarquable capacité a un prix : l’environnement d’Albafica a transformé jusqu’à son propre sang, condamnant ainsi ce Chevalier d’Or à devenir lui-même un véritable poison. Aussi, de part et d’autre du Sanctuaire, Albafica a rapidement gagné la réputation d’être un être froid, n’appréciant que très peu la compagnie malgré son incroyable beauté. Et pour cause, ayant parfaitement conscience de la dangerosité de sa personne, Albafica évite autant que possible le contact avec les gens.

Combat contre Minos 

Gardien du douzième temple du Sanctuaire. Albafica apparut afin de stopper l’attaque du groupe de spectres dirigé par Minos du griffon, de l'étoile celeste de la noblesse. Albafica viendra à bout des quelques spectres assez rapidement avant de se battre contre l'un des trois Juges des Enfers. 

Après une rapide altercation, Minos pensa qu’Albafica était mort et il continua alors sa route en direction du village protégé par le Chevalier d’Or des Poissons afin de le réduire en cendres. C’est alors qu’Albafica réapparut, ensanglanté et gravement atteint, mais toujours vivant, déclenchant son attaque Épine pourpre, il parvint à vaincre Minos et mourut dignement de ses blessures.

Armure 

L’armure des Poissons représente la constellation des Poissons qui fait référence à un épisode de la mythologie où Aphrodite et Eros se transformèrent tous deux en poissons afin d’échapper au Titan Typhon.

Techniques 
 Rose démoniaque ( / ) : Cette attaque prive lentement sa victime de ses  à partir du moment où celle-ci a senti le parfum de la rose () ou a été piquée par une de ses épines ().
 Rose Piranha () : Tels des piranhas, les roses noires de l’attaque déchiquètent tout sur leur passage.
 Rose sanguinaire () : Une rose blanche qui vient transpercer le cœur et absorber tout le sang se teintant alors de rouge. 
 Épine pourpre () : Au contact de ses roses, le sang d’Albafica est devenu lui-même un poison. Il expulse son sang en des milliers d’épines qui se plantent dans le corps de l’opposant.

Temple 

Albafica garde le Temple des Poissons Jumeaux (SouGyoKyuu en version originale, Maison des Poissons dans la version française).

Chevaliers d'Or